Reynolds:
 
 Reynolds Metals — металлургическая компания США, влившаяся в Alcoa в 2000 году.
 Одно из прошлых названий Caisse d'Epargne (UCI Team Code: GCE) — испанской профессиональной шоссейной велосипедной команды.

См. также 
 Рейнольдс